Anna Laub - hoorspel
 Laub (Prichsenstadt) - plaats in Duitsland

Zie ook
 Lauben - doorverwijspagina